Jesu Kristi kyrka (Bickertoniterna) är en mormonisk trosgemenskap med säte i Pennsylvania, Förenta staterna, grundad omkring 1844 av en krets omkring William Bickerton och Sidney Rigdon.

Namn 
Flera enskilda sekter och samfund (ofta med exklusiva anspråk på att vara den enda sanna kyrkan) har velat monopolisera begreppet "Jesu Kristi kyrka" eller "Kristi kyrka" genom att registrera det som namn, eller del av namn, på sin egen kyrka. 

Det gäller bland annat flera mormonkyrkor som 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (från början endast "Jesu Kristi kyrka", Restaurerade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Återstående Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Kristi kyrka (Cutleriter), Kristi kyrka (med Elias budskap), Kristi kyrka (Fetting), Church of Christ (Temple Lot), Kristi Kyrka (Rigdoniter), Kristi kyrka (Whitmeriterna), Jesu Kristi kyrka (Bickertoniter), Fundamentalistiska Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och den Sanna och Levande Jesu Kristi Kyrka av de Sista Dagarnas Heliga. 

Protestantism

de:Kirche Jesu Christi (Bickertoniten)
fa:دین و گرایش‌های مسیحی
it:Chiesa di Gesù Cristo (Bickertonita)